|-
|8001 Ramsden||1986 TR3|| align=right|13,0|| align=right|3,132|| align=right|0,171|| align=right|00,69|| align=right|5,543||MBA||4. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8002)||1986 XF5|| align=right|14,9|| align=right|2,407|| align=right|0,181|| align=right|1,87|| align=right|3,734||MBA||4. december 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|8003 Kelvin||1987 RJ|| align=right|13,8|| align=right|2,223|| align=right|0,121|| align=right|2,85|| align=right|3,314||MBA||1. september 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8004)||1987 RX|| align=right|12,9|| align=right|3,180|| align=right|0,246|| align=right|1,91|| align=right|5,671||MBA||12. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|8005 Albinadubois||1988 MJ|| align=right|12,9|| align=right|2,551|| align=right|0,152|| align=right|6,80|| align=right|4,074||MBA||16. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8006 Tacchini||1988 QU|| align=right|13,1|| align=right|2,660|| align=right|0,031|| align=right|15,27|| align=right|4,337||MBA||22. avgust 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8007)||1988 RU6|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,142|| align=right|1,82|| align=right|4,278||MBA||8. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8008)||1988 TQ4|| align=right|12,9|| align=right|2,781|| align=right|0,081|| align=right|1,35|| align=right|4,636||MBA||10. oktober 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|8009 Beguin||1989 BA1|| align=right|13,1|| align=right|2,773|| align=right|0,162|| align=right|36,47|| align=right|4,616||MBA||25. januar 1989||Caussols||C. Pollas
|-
|8010 Bohnhardt||1989 GB1|| align=right|12,4|| align=right|3,168|| align=right|0,101|| align=right|5,52|| align=right|5,639||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|8011 Saijokeiichi||1989 WG7|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,163|| align=right|1,65|| align=right|4,231||MBA||29. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8012)||1990 HO3|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,159|| align=right|2,63|| align=right|5,468||MBA||29. april 1990||Observatorij Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|8013 Gordonmoore||1990 KA|| align=right|16,6|| align=right|2,201|| align=right|0,431|| align=right|7,57|| align=right|3,264||AMR||18. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8014)||1990 MF|| align=right|18,7|| align=right|1,747|| align=right|0,456|| align=right|1,87|| align=right|2,308||APL PHA||26. junij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8015)||1990 QT2|| align=right|14,4|| align=right|2,245|| align=right|0,151|| align=right|00,83|| align=right|3,363||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8016)||1990 QW10|| align=right|14,9|| align=right|2,272|| align=right|0,157|| align=right|4,94|| align=right|3,424||MBA||27. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8017)||1990 RM5|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,241|| align=right|00,70|| align=right|3,616||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8018)||1990 SW|| align=right|13,6|| align=right|2,343|| align=right|0,116|| align=right|8,50|| align=right|3,586||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8019 Karachkina||1990 TH12|| align=right|14,3|| align=right|2,370|| align=right|0,147|| align=right|4,16|| align=right|3,648||MBA||14. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|8020 Erzgebirge||1990 TV13|| align=right|14,2|| align=right|2,364|| align=right|0,141|| align=right|8,46|| align=right|3,633||MBA||14. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|8021 Walter||1990 UO2|| align=right|12,8|| align=right|2,368|| align=right|0,226|| align=right|23,81|| align=right|3,644||MBA||22. oktober 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(8022)||1990 VD7|| align=right|13,7|| align=right|2,291|| align=right|0,004|| align=right|3,43|| align=right|3,466||MBA||10. november 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8023)||1991 DD|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,132|| align=right|2,48|| align=right|3,804||MBA||17. februar 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(8024)||1991 FN|| align=right|14,5|| align=right|1,967|| align=right|0,059|| align=right|20,35|| align=right|2,759||MBA||17. marec 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8025)||1991 FB4|| align=right|13,2|| align=right|2,742|| align=right|0,111|| align=right|4,41|| align=right|4,540||MBA||22. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8026)||1991 JA1|| align=right|14,7|| align=right|1,926|| align=right|0,076|| align=right|19,94|| align=right|2,672||MBA||8. maj 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8027)||1991 PB12|| align=right|12,1|| align=right|3,189|| align=right|0,167|| align=right|7,68|| align=right|5,694||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8028)||1991 QE|| align=right|12,3|| align=right|3,109|| align=right|0,218|| align=right|23,38|| align=right|5,482||MBA||30. avgust 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8029)||1991 RR30|| align=right|12,0|| align=right|3,151|| align=right|0,130|| align=right|6,59|| align=right|5,593||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8030)||1991 SK|| align=right|11,8|| align=right|3,227|| align=right|0,079|| align=right|7,24|| align=right|5,796||MBA||29. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8031)||1992 ER|| align=right|14,0|| align=right|2,293|| align=right|0,063|| align=right|7,62|| align=right|3,472||MBA||7. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8032)||1992 ES1|| align=right|14,0|| align=right|2,387|| align=right|0,176|| align=right|9,19|| align=right|3,688||MBA||8. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8033)||1992 FY1|| align=right|13,4|| align=right|2,344|| align=right|0,074|| align=right|8,80|| align=right|3,588||MBA||26. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8034 Akka||1992 LR|| align=right|17,9|| align=right|1,831|| align=right|0,409|| align=right|2,03|| align=right|2,477||AMR||3. junij 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8035)||1992 TB|| align=right|17,3|| align=right|1,342|| align=right|0,463|| align=right|28,31|| align=right|1,555||APL||2. oktober 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|8036 Maehara||1992 UG4|| align=right|12,0|| align=right|3,011|| align=right|0,158|| align=right|6,77|| align=right|5,223||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8037)||1993 HO1|| align=right|16,6|| align=right|1,987|| align=right|0,418|| align=right|5,91|| align=right|2,801||AMR||20. april 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8038)||1993 JG|| align=right|13,8|| align=right|2,217|| align=right|0,153|| align=right|9,06|| align=right|3,300||MBA||11. maj 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8039 Grandprism||1993 RB16|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,148|| align=right|2,90|| align=right|3,758||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|8040 Utsumikazuhiko||1993 SY3|| align=right|13,9|| align=right|2,548|| align=right|0,174|| align=right|5,89|| align=right|4,067||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8041 Masumoto||1993 VR2|| align=right|12,0|| align=right|2,624|| align=right|0,188|| align=right|11,44|| align=right|4,251||MBA||15. november 1993||Kashihara||F. Uto
|-
|(8042)||1994 AX2|| align=right|13,0|| align=right|3,016|| align=right|0,108|| align=right|11,51|| align=right|5,238||MBA||12. januar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8043 Fukuhara||1994 XE1|| align=right|13,4|| align=right|2,334|| align=right|0,097|| align=right|8,45|| align=right|3,564||MBA||6. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8044 Tsuchiyama||1994 YT|| align=right|13,7|| align=right|2,398|| align=right|0,132|| align=right|2,51|| align=right|3,713||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8045 Kamiyama||1995 AW|| align=right|11,8|| align=right|2,601|| align=right|0,136|| align=right|11,99|| align=right|4,193||MBA||6. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8046 Ajiki||1995 BU|| align=right|13,2|| align=right|2,429|| align=right|0,030|| align=right|22,26|| align=right|3,786||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8047 Akikinoshita||1995 BT3|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,168|| align=right|3,62|| align=right|3,640||MBA||31. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8048 Andrle||1995 DB1|| align=right|12,6|| align=right|3,002|| align=right|0,069|| align=right|10,04|| align=right|5,200||MBA||22. februar 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(8049)||1996 FL2|| align=right|12,4|| align=right|2,897|| align=right|0,040|| align=right|1,15|| align=right|4,931||MBA||17. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|8050 Beishida||1996 ST|| align=right|15,7|| align=right|2,134|| align=right|0,161|| align=right|1,86|| align=right|3,117||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8051 Pistoria||1997 PP4|| align=right|15,0|| align=right|2,256|| align=right|0,142|| align=right|5,54|| align=right|3,388||MBA||13. avgust 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|8052 Novalis||2093 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,032|| align=right|0,056|| align=right|9,01|| align=right|5,277||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8053 Kleist||4082 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,386|| align=right|0,163|| align=right|1,58|| align=right|3,684||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8054 Brentano||4581 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|2,83|| align=right|3,348||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8055 Arnim||5004 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,033|| align=right|0,226|| align=right|10,98|| align=right|5,280||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8056 Tieck||6038 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,563|| align=right|0,209|| align=right|6,99|| align=right|4,103||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8057 Hofmannsthal||4034 T-1|| align=right|12,4|| align=right|2,856|| align=right|0,035|| align=right|4,40|| align=right|4,825||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8058 Zuckmayer||3241 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,213|| align=right|2,33|| align=right|3,358||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8059 Deliyannis||1957 JP|| align=right|12,0|| align=right|2,638|| align=right|0,137|| align=right|14,09|| align=right|4,284||MBA||6. maj 1957||Brooklyn||Indiana University
|-
|8060 Anius||1973 SD1|| align=right|10,6|| align=right|5,161|| align=right|0,092|| align=right|7,10|| align=right|11,73||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8061 Gaudium||1975 UF|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,191|| align=right|2,24|| align=right|5,644||MBA||27. oktober 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|8062 Okhotsymskij||1977 EZ|| align=right|12,6|| align=right|2,387|| align=right|0,100|| align=right|12,52|| align=right|3,688||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8063)||1977 XP2|| align=right|13,3|| align=right|2,948|| align=right|0,054|| align=right|2,63|| align=right|5,060||MBA||7. december 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|8064 Lisitsa||1978 RR|| align=right|13,3|| align=right|2,789|| align=right|0,202|| align=right|7,58|| align=right|4,657||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8065 Nakhodkin||1979 FD3|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,125|| align=right|2,96|| align=right|3,345||MBA||31. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8066 Poldimeri||1980 PB2|| align=right|12,4|| align=right|3,182|| align=right|0,102|| align=right|10,52|| align=right|5,677||MBA||6. avgust 1980||La Silla||R. M. West
|-
|8067 Helfenstein||1980 RU|| align=right|12,7|| align=right|2,577|| align=right|0,144|| align=right|15,34|| align=right|4,135||MBA||7. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8068)||1981 EQ28|| align=right|13,8|| align=right|2,753|| align=right|0,200|| align=right|3,40|| align=right|4,567||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8069)||1981 EF30|| align=right|14,2|| align=right|2,342|| align=right|0,066|| align=right|6,10|| align=right|3,583||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8070)||1981 EM30|| align=right|14,0|| align=right|2,758|| align=right|0,252|| align=right|2,65|| align=right|4,579||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|8071 Simonelli||1981 GO|| align=right|14,0|| align=right|2,341|| align=right|0,062|| align=right|3,36|| align=right|3,582||MBA||5. april 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8072 Yojikondo||1981 GO1|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,146|| align=right|2,58|| align=right|3,685||MBA||1. april 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|8073 Johnharmon||1982 BS|| align=right|12,9|| align=right|2,592|| align=right|0,170|| align=right|12,76|| align=right|4,172||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8074 Slade||1984 WC2|| align=right|13,2|| align=right|2,791|| align=right|0,148|| align=right|7,72|| align=right|4,661||MBA||20. november 1984||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|8075 Roero||1985 PE|| align=right|12,8|| align=right|3,192|| align=right|0,218|| align=right|11,65|| align=right|5,702||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8076)||1985 RV4|| align=right|12,9|| align=right|3,195|| align=right|0,190|| align=right|00,31|| align=right|5,710||MBA||15. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|8077 Hoyle||1986 AW2|| align=right|12,9|| align=right|2,634|| align=right|0,212|| align=right|17,26|| align=right|4,274||MBA||12. januar 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8078 Carolejordan||1986 RS2|| align=right|13,8|| align=right|2,422|| align=right|0,217|| align=right|4,19|| align=right|3,769||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8079 Bernardlovell||1986 XF1|| align=right|14,0|| align=right|2,374|| align=right|0,195|| align=right|2,55|| align=right|3,656||MBA||4. december 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8080 Intel||1987 WU2|| align=right|13,0|| align=right|2,865|| align=right|0,285|| align=right|9,42|| align=right|4,849||MBA||17. november 1987||Caussols||CERGA
|-
|8081 Leopardi||1988 DD|| align=right|14,2|| align=right|2,323|| align=right|0,173|| align=right|12,29|| align=right|3,539||MBA||17. februar 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|8082 Haynes||1988 NR|| align=right|12,8|| align=right|2,618|| align=right|0,151|| align=right|13,58|| align=right|4,235||MBA||12. julij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8083 Mayeda||1988 VB|| align=right|13,2|| align=right|2,796|| align=right|0,233|| align=right|8,99|| align=right|4,674||MBA||1. november 1988||Geisei||T. Seki
|-
|8084 Dallas||1989 CL1|| align=right|13,2|| align=right|3,068|| align=right|0,219|| align=right|2,15|| align=right|5,373||MBA||6. februar 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(8085)||1989 CD8|| align=right|11,3|| align=right|3,019|| align=right|0,106|| align=right|9,33|| align=right|5,245||MBA||7. februar 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|8086 Peterthomas||1989 RB6|| align=right|11,5|| align=right|3,944|| align=right|0,213|| align=right|12,15|| align=right|7,833||HLD||1. september 1989||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|8087 Kazutaka||1989 WA2|| align=right|12,4|| align=right|2,567|| align=right|0,147|| align=right|16,29|| align=right|4,113||MBA||29. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8088 Australia||1990 SL27|| align=right|14,0|| align=right|2,289|| align=right|0,153|| align=right|3,53|| align=right|3,462||MBA||23. september 1990||Krym–Naučnyj||G. R. Kastelʹ; L. V. Žuravleva
|-
|8089 Yukar||1990 TW7|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,223|| align=right|6,06|| align=right|3,613||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(8090)||1991 RO23|| align=right|11,7|| align=right|3,171|| align=right|0,136|| align=right|16,03|| align=right|5,646||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8091)||1992 BG|| align=right|13,4|| align=right|2,330|| align=right|0,154|| align=right|9,90|| align=right|3,557||MBA||24. januar 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(8092)||1992 DC10|| align=right|13,5|| align=right|2,318|| align=right|0,073|| align=right|3,67|| align=right|3,529||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8093)||1992 UZ2|| align=right|13,0|| align=right|2,900|| align=right|0,073|| align=right|3,13|| align=right|4,937||MBA||25. oktober 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(8094)||1992 UG3|| align=right|12,9|| align=right|2,899|| align=right|0,069|| align=right|2,57|| align=right|4,934||MBA||24. oktober 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(8095)||1992 WS2|| align=right|12,0|| align=right|3,143|| align=right|0,171|| align=right|1,12|| align=right|5,570||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8096 Emilezola||1993 OW3|| align=right|14,0|| align=right|2,394|| align=right|0,219|| align=right|3,22|| align=right|3,702||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|8097 Yamanishi||1993 RE|| align=right|14,0|| align=right|2,434|| align=right|0,169|| align=right|1,73|| align=right|3,796||MBA||12. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8098 Miyamotoatsushi||1993 SH2|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,200|| align=right|3,28|| align=right|3,800||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8099)||1993 TE|| align=right|14,3|| align=right|2,542|| align=right|0,276|| align=right|8,72|| align=right|4,053||MBA||8. oktober 1993||Yatsuka||H. Abe; S. Miyasaka
|-
|8100 Nobeyama||1993 XF|| align=right|13,2|| align=right|2,758|| align=right|0,085|| align=right|3,31|| align=right|4,580||MBA||4. december 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|8101 Yasue||1993 XK1|| align=right|13,3|| align=right|2,879|| align=right|0,056|| align=right|3,41|| align=right|4,885||MBA||15. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8102 Yoshikazu||1994 AQ2|| align=right|13,9|| align=right|2,835|| align=right|0,033|| align=right|3,27|| align=right|4,772||MBA||14. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8103 Fermi||1994 BE|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,045|| align=right|6,87|| align=right|5,128||MBA||19. januar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|8104 Kumamori||1994 BW4|| align=right|12,4|| align=right|3,027|| align=right|0,087|| align=right|9,53|| align=right|5,266||MBA||19. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8105)||1994 WH2|| align=right|14,0|| align=right|2,269|| align=right|0,085|| align=right|5,11|| align=right|3,417||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8106 Carpino||1994 YB|| align=right|13,5|| align=right|2,412|| align=right|0,220|| align=right|9,70|| align=right|3,744||MBA||23. december 1994||Sormano||M. Cavagna; P. Sicoli
|-
|(8107)||1995 BR4|| align=right|13,4|| align=right|2,240|| align=right|0,095|| align=right|7,15|| align=right|3,353||MBA||31. januar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8108 Wieland||1995 BC16|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,124|| align=right|6,75|| align=right|3,647||MBA||30. januar 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8109)||1995 DU1|| align=right|14,1|| align=right|2,321|| align=right|0,191|| align=right|24,71|| align=right|3,535||MBA||25. februar 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|8110 Heath||1995 DE2|| align=right|13,3|| align=right|2,630|| align=right|0,079|| align=right|3,69|| align=right|4,264||MBA||27. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8111 Hoepli||1995 GE|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,186|| align=right|13,79|| align=right|4,305||MBA||2. april 1995||Sormano||A. Testa; V. Giuliani
|-
|8112 Cesi||1995 JJ|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,070|| align=right|5,45|| align=right|5,157||MBA||3. maj 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|8113 Matsue||1996 HD1|| align=right|14,4|| align=right|2,278|| align=right|0,196|| align=right|6,77|| align=right|3,438||MBA||21. april 1996||Yatsuka||R. H. McNaught; H. Abe
|-
|8114 Lafcadio||1996 HZ1|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,122|| align=right|6,93|| align=right|3,641||MBA||24. april 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|8115 Sakabe||1996 HB2|| align=right|13,9|| align=right|2,267|| align=right|0,150|| align=right|4,47|| align=right|3,413||MBA||24. april 1996||Moriyama||R. H. McNaught; Y. Ikari
|-
|8116 Jeanperrin||1996 HA15|| align=right|13,8|| align=right|2,250|| align=right|0,160|| align=right|5,44|| align=right|3,374||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|8117 Yuanlongping||1996 SD1|| align=right|12,7|| align=right|3,034|| align=right|0,111|| align=right|10,47|| align=right|5,283||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8118)||1996 WG3|| align=right|13,0|| align=right|2,631|| align=right|0,139|| align=right|13,24|| align=right|4,267||MBA||26. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8119)||1997 TP25|| align=right|12,7|| align=right|2,963|| align=right|0,169|| align=right|00,62|| align=right|5,101||MBA||12. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8120 Kobe||1997 VT|| align=right|14,7|| align=right|2,422|| align=right|0,187|| align=right|2,59|| align=right|3,769||MBA||2. november 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|8121 Altdorfer||2572 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,102|| align=right|2,69|| align=right|3,348||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8122 Holbein||4038 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,379|| align=right|0,164|| align=right|1,54|| align=right|3,668||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8123 Canaletto||3138 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,130|| align=right|3,76|| align=right|3,461||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8124 Guardi||4370 T-1|| align=right|16,3|| align=right|2,136|| align=right|0,070|| align=right|2,77|| align=right|3,121||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8125 Tyndareus||5493 T-2|| align=right|11,0|| align=right|5,147|| align=right|0,047|| align=right|13,15|| align=right|11,68||JUT||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(8126)||1966 BL|| align=right|12,8|| align=right|2,778|| align=right|0,167|| align=right|7,01|| align=right|4,629||MBA||20. januar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|(8127)||1967 HA|| align=right|13,1|| align=right|2,552|| align=right|0,046|| align=right|14,08|| align=right|4,075||MBA||27. april 1967||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|8128 Nicomachus||1967 JP|| align=right|12,3|| align=right|3,129|| align=right|0,114|| align=right|4,14|| align=right|5,534||MBA||6. maj 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(8129)||1975 SK1|| align=right|14,0|| align=right|2,364|| align=right|0,055|| align=right|2,50|| align=right|3,634||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|8130 Seeberg||1976 DJ1|| align=right|11,3|| align=right|3,996|| align=right|0,138|| align=right|5,98|| align=right|7,988||HLD||27. februar 1976||Tautenburg||F. Borngen
|-
|8131 Scanlon||1976 SC|| align=right|13,0|| align=right|2,566|| align=right|0,203|| align=right|7,36|| align=right|4,110||MBA||27. september 1976||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8132)||1976 YA6|| align=right|12,1|| align=right|2,628|| align=right|0,103|| align=right|14,19|| align=right|4,260||MBA||18. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|8133 Takanochoei||1977 DX3|| align=right|12,2|| align=right|3,153|| align=right|0,156|| align=right|2,32|| align=right|5,597||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|8134 Minin||1978 SQ7|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,194|| align=right|4,32|| align=right|3,779||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8135)||1978 VP10|| align=right|13,9|| align=right|2,438|| align=right|0,070|| align=right|3,91|| align=right|3,805||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8136)||1979 MH2|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,129|| align=right|3,83|| align=right|5,611||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|8137 Kviz||1979 SJ|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,217|| align=right|5,49|| align=right|3,550||MBA||19. september 1979||Kleť||Klet
|-
|(8138)||1980 FF12|| align=right|14,1|| align=right|2,173|| align=right|0,088|| align=right|2,89|| align=right|3,202||MBA||20. marec 1980||Bickley||Perth Observatory
|-
|(8139)||1980 UM1|| align=right|14,1|| align=right|2,252|| align=right|0,099|| align=right|4,84|| align=right|3,378||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(8140)||1981 EO15|| align=right|13,8|| align=right|2,733|| align=right|0,072|| align=right|6,79|| align=right|4,518||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|8141 Nikolaev||1982 SO4|| align=right|13,7|| align=right|2,393|| align=right|0,289|| align=right|7,56|| align=right|3,700||MBA||20. september 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8142 Zolotov||1982 UR6|| align=right|14,0|| align=right|2,405|| align=right|0,223|| align=right|3,06|| align=right|3,728||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(8143)||1982 VN|| align=right|13,9|| align=right|2,433|| align=right|0,200|| align=right|3,00|| align=right|3,795||MBA||11. november 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|8144 Hiragagennai||1982 VY2|| align=right|13,0|| align=right|2,930|| align=right|0,056|| align=right|3,02|| align=right|5,015||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|8145 Valujki||1983 RY4|| align=right|12,4|| align=right|2,759|| align=right|0,237|| align=right|8,79|| align=right|4,581||MBA||5. september 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|8146 Jimbell||1983 WG|| align=right|12,8|| align=right|2,802|| align=right|0,220|| align=right|11,30|| align=right|4,690||MBA||28. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8147 Colemanhawkins||1984 SU3|| align=right|13,9|| align=right|2,641|| align=right|0,314|| align=right|5,79|| align=right|4,290||MBA||28. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(8148)||1985 CR2|| align=right|14,4|| align=right|2,264|| align=right|0,058|| align=right|00,57|| align=right|3,406||MBA||15. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|8149 Ruff||1985 JN1|| align=right|13,6|| align=right|2,323|| align=right|0,143|| align=right|6,59|| align=right|3,540||MBA||11. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|8150 Kaluga||1985 QL4|| align=right|12,0|| align=right|3,196|| align=right|0,127|| align=right|6,81|| align=right|5,714||MBA||24. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8151 Andranada||1986 PK6|| align=right|13,6|| align=right|2,248|| align=right|0,161|| align=right|4,25|| align=right|3,369||MBA||12. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8152)||1986 VY|| align=right|14,3|| align=right|2,359|| align=right|0,221|| align=right|4,00|| align=right|3,623||MBA||3. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8153)||1986 WO1|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,222|| align=right|2,36|| align=right|3,705||MBA||25. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|8154 Stahl||1988 CQ7|| align=right|14,5|| align=right|2,307|| align=right|0,139|| align=right|1,57|| align=right|3,504||MBA||15. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|8155 Battaglini||1988 QA|| align=right|13,5|| align=right|2,668|| align=right|0,219|| align=right|2,52|| align=right|4,358||MBA||17. avgust 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|8156 Tsukada||1988 TR|| align=right|12,5|| align=right|2,697|| align=right|0,102|| align=right|3,41|| align=right|4,430||MBA||13. oktober 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8157)||1988 XG2|| align=right|13,2|| align=right|2,797|| align=right|0,198|| align=right|7,10|| align=right|4,678||MBA||15. december 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|8158 Herder||1989 UH7|| align=right|13,7|| align=right|2,647|| align=right|0,059|| align=right|3,10|| align=right|4,307||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|8159 Fukuoka||1990 BE1|| align=right|13,3|| align=right|2,626|| align=right|0,293|| align=right|12,42|| align=right|4,255||MBA||24. januar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8160)||1990 MG|| align=right|14,0|| align=right|2,190|| align=right|0,188|| align=right|3,62|| align=right|3,240||MBA||21. junij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8161 Newman||1990 QP3|| align=right|13,3|| align=right|3,175|| align=right|0,169|| align=right|2,55|| align=right|5,655||MBA||19. avgust 1990||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(8162)||1990 SK11|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,110|| align=right|2,42|| align=right|3,394||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8163 Ishizaki||1990 UF2|| align=right|14,3|| align=right|2,257|| align=right|0,136|| align=right|6,90|| align=right|3,390||MBA||27. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|8164 Andreasdoppler||1990 UO3|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,089|| align=right|4,60|| align=right|3,426||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|8165 Gnadig||1990 WQ3|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,213|| align=right|7,59|| align=right|3,442||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|8166 Buczynski||1991 AH1|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,140|| align=right|1,17|| align=right|3,709||MBA||12. januar 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|8167 Ishii||1991 CM3|| align=right|13,4|| align=right|2,431|| align=right|0,132|| align=right|4,56|| align=right|3,790||MBA||14. februar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8168 Rogerbourke||1991 FK1|| align=right|13,6|| align=right|2,395|| align=right|0,289|| align=right|21,19|| align=right|3,706||MBA||18. marec 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8169 Mirabeau||1991 PO2|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,110|| align=right|2,17|| align=right|5,609||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8170)||1991 PZ11|| align=right|12,7|| align=right|2,652|| align=right|0,127|| align=right|11,61|| align=right|4,317||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8171 Stauffenberg||1991 RV3|| align=right|13,1|| align=right|3,065|| align=right|0,070|| align=right|9,05|| align=right|5,365||MBA||5. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(8172)||1991 RP15|| align=right|12,7|| align=right|3,077|| align=right|0,145|| align=right|1,45|| align=right|5,398||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8173)||1991 RX23|| align=right|13,2|| align=right|3,020|| align=right|0,034|| align=right|9,53|| align=right|5,248||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8174)||1991 SL2|| align=right|11,8|| align=right|3,183|| align=right|0,140|| align=right|10,27|| align=right|5,679||MBA||17. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8175 Boerhaave||1991 VV5|| align=right|12,3|| align=right|3,008|| align=right|0,042|| align=right|11,03|| align=right|5,217||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8176)||1991 WA|| align=right|17,1|| align=right|1,576|| align=right|0,643|| align=right|39,63|| align=right|1,978||APL||29. november 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8177)||1992 BO|| align=right|13,6|| align=right|2,243|| align=right|0,110|| align=right|4,77|| align=right|3,359||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8178)||1992 DQ10|| align=right|14,1|| align=right|2,322|| align=right|0,191|| align=right|3,55|| align=right|3,537||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8179)||1992 EA7|| align=right|14,0|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|6,90|| align=right|3,673||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8180)||1992 PY2|| align=right|11,8|| align=right|2,627|| align=right|0,107|| align=right|14,38|| align=right|4,258||MBA||6. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8181 Rossini||1992 ST26|| align=right|12,5|| align=right|2,746|| align=right|0,106|| align=right|5,12|| align=right|4,550||MBA||28. september 1992||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|8182 Akita||1992 TX|| align=right|12,6|| align=right|2,882|| align=right|0,085|| align=right|1,87|| align=right|4,891||MBA||1. oktober 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(8183)||1992 UE3|| align=right|13,2|| align=right|2,852|| align=right|0,072|| align=right|3,10|| align=right|4,817||MBA||22. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8184 Luderic||1992 WL|| align=right|11,4|| align=right|3,025|| align=right|0,045|| align=right|10,79|| align=right|5,261||MBA||16. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8185)||1992 WR2|| align=right|12,8|| align=right|2,856|| align=right|0,015|| align=right|3,08|| align=right|4,826||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8186)||1992 WP3|| align=right|12,4|| align=right|3,057|| align=right|0,120|| align=right|9,49|| align=right|5,345||MBA||17. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|8187 Akiramisawa||1992 XL|| align=right|13,0|| align=right|2,992|| align=right|0,117|| align=right|11,62|| align=right|5,175||MBA||15. december 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8188)||1992 YE3|| align=right|12,2|| align=right|3,161|| align=right|0,133|| align=right|12,12|| align=right|5,620||MBA||18. december 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|8189 Naruke||1992 YG3|| align=right|12,2|| align=right|3,142|| align=right|0,155|| align=right|1,78|| align=right|5,570||MBA||30. december 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|8190 Bouguer||1993 ON9|| align=right|14,0|| align=right|2,210|| align=right|0,123|| align=right|3,05|| align=right|3,284||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|8191 Mersenne||1993 OX9|| align=right|14,4|| align=right|2,264|| align=right|0,110|| align=right|2,83|| align=right|3,406||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|8192 Tonucci||1993 RB|| align=right|15,4|| align=right|2,223|| align=right|0,053|| align=right|8,30|| align=right|3,314||MBA||10. september 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|8193 Ciaurro||1993 SF|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,111|| align=right|4,49|| align=right|3,402||MBA||17. september 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|8194 Satake||1993 SB1|| align=right|13,1|| align=right|2,342|| align=right|0,029|| align=right|6,13|| align=right|3,583||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8195)||1993 UC1|| align=right|12,7|| align=right|2,460|| align=right|0,177|| align=right|12,40|| align=right|3,857||MBA||19. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8196)||1993 UB3|| align=right|13,5|| align=right|2,362|| align=right|0,086|| align=right|5,62|| align=right|3,630||MBA||16. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8197 Mizunohiroshi||1993 VX|| align=right|12,4|| align=right|2,782|| align=right|0,146|| align=right|7,88|| align=right|4,638||MBA||15. november 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8198)||1993 VE2|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,190|| align=right|13,38|| align=right|4,131||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8199 Takagitakeo||1993 XR|| align=right|13,6|| align=right|2,587|| align=right|0,178|| align=right|12,68|| align=right|4,161||MBA||9. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8200 Souten||1994 AY1|| align=right|13,4|| align=right|2,623|| align=right|0,127|| align=right|1,60|| align=right|4,247||MBA||7. januar 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(8201)||1994 AH2|| align=right|16,3|| align=right|2,534|| align=right|0,709|| align=right|9,59|| align=right|4,034||APL||5. januar 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|8202 Gooley||1994 CX2|| align=right|13,0|| align=right|2,914|| align=right|0,082|| align=right|3,08|| align=right|4,974||MBA||11. februar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8203 Jogolehmann||1994 CP10|| align=right|13,1|| align=right|3,147|| align=right|0,131|| align=right|5,10|| align=right|5,582||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|8204 Takabatake||1994 GC1|| align=right|12,5|| align=right|3,098|| align=right|0,116|| align=right|2,42|| align=right|5,452||MBA||8. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8205 Van Dijck||1994 PE10|| align=right|12,4|| align=right|3,176|| align=right|0,165|| align=right|1,86|| align=right|5,659||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|8206 Masayuki||1994 WK1|| align=right|14,3|| align=right|2,182|| align=right|0,047|| align=right|1,47|| align=right|3,222||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8207)||1994 YS1|| align=right|14,9|| align=right|2,195|| align=right|0,176|| align=right|6,69|| align=right|3,252||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8208 Volta||1995 DL2|| align=right|13,1|| align=right|2,542|| align=right|0,248|| align=right|13,85|| align=right|4,053||MBA||28. februar 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(8209)||1995 DM2|| align=right|12,9|| align=right|2,610|| align=right|0,165|| align=right|10,02|| align=right|4,215||MBA||28. februar 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|8210 NANTEN||1995 EH|| align=right|13,2|| align=right|2,465|| align=right|0,095|| align=right|7,15|| align=right|3,869||MBA||5. marec 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8211)||1995 EB1|| align=right|13,9|| align=right|2,372|| align=right|0,197|| align=right|3,13|| align=right|3,652||MBA||5. marec 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8212 Naoshigetani||1995 EF1|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,151|| align=right|2,99|| align=right|3,684||MBA||6. marec 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8213)||1995 FE|| align=right|13,1|| align=right|2,383|| align=right|0,215|| align=right|24,69|| align=right|3,679||MBA||26. marec 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8214)||1995 FH|| align=right|12,9|| align=right|2,641|| align=right|0,053|| align=right|14,35|| align=right|4,290||MBA||29. marec 1995||La Silla||S. Mottola
|-
|(8215)||1995 FZ|| align=right|14,1|| align=right|2,351|| align=right|0,084|| align=right|2,21|| align=right|3,604||MBA||31. marec 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8216 Melosh||1995 FX14|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,219|| align=right|4,27|| align=right|4,094||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|8217 Dominikhasek||1995 HC|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,175|| align=right|2,37|| align=right|3,376||MBA||21. april 1995||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|8218 Hosty||1996 JH|| align=right|14,4|| align=right|2,317|| align=right|0,161|| align=right|3,27|| align=right|3,526||MBA||8. maj 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8219)||1996 JL|| align=right|12,9|| align=right|2,783|| align=right|0,164|| align=right|8,98|| align=right|4,641||MBA||10. maj 1996||Chiyoda||R. H. McNaught; T. Kojima
|-
|8220 Nanyou||1996 JD1|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,134|| align=right|3,73|| align=right|3,407||MBA||13. maj 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|8221 La Condamine||1996 NA4|| align=right|13,2|| align=right|2,896|| align=right|0,068|| align=right|1,75|| align=right|4,927||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|8222 Gellner||1996 OX|| align=right|14,9|| align=right|2,208|| align=right|0,140|| align=right|4,31|| align=right|3,281||MBA||22. julij 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|8223 Bradshaw||1996 PD|| align=right|13,7|| align=right|2,735|| align=right|0,230|| align=right|9,52|| align=right|4,522||MBA||6. avgust 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|8224 Fultonwright||1996 PE|| align=right|14,2|| align=right|2,796|| align=right|0,162|| align=right|4,35|| align=right|4,676||MBA||6. avgust 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|8225 Emerson||1996 QC|| align=right|12,4|| align=right|2,988|| align=right|0,234|| align=right|1,55|| align=right|5,165||MBA||16. avgust 1996||Portimao||C. F. Durman; B. M. Ewen-Smith
|-
|(8226)||1996 TF7|| align=right|11,8|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|10,07|| align=right|5,231||MBA||5. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8227)||1996 VD4|| align=right|13,0|| align=right|3,204|| align=right|0,134|| align=right|1,93|| align=right|5,735||MBA||8. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8228)||1996 YB2|| align=right|12,3|| align=right|2,575|| align=right|0,188|| align=right|12,29|| align=right|4,132||MBA||22. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8229 Kozelsky||1996 YU2|| align=right|12,5|| align=right|3,090|| align=right|0,198|| align=right|13,60|| align=right|5,430||MBA||28. december 1996||Ondřejov||M. Wolf; L. Šarounová
|-
|8230 Perona||1997 TW16|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,232|| align=right|2,51|| align=right|3,344||MBA||8. oktober 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|8231 Tetsujiyamada||1997 TX17|| align=right|13,1|| align=right|2,855|| align=right|0,007|| align=right|2,99|| align=right|4,823||MBA||6. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8232 Akiramizuno||1997 UW3|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,150|| align=right|2,88|| align=right|3,751||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8233 Asada||1997 VZ2|| align=right|14,0|| align=right|2,378|| align=right|0,182|| align=right|5,68|| align=right|3,667||MBA||5. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8234 Nobeoka||1997 VK8|| align=right|12,6|| align=right|2,868|| align=right|0,012|| align=right|1,72|| align=right|4,856||MBA||3. november 1997||Geisei||T. Seki
|-
|8235 Fragonard||2096 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,389|| align=right|0,120|| align=right|2,92|| align=right|3,692||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8236 Gainsborough||4040 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,220|| align=right|6,89|| align=right|4,583||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8237 Constable||7581 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,108|| align=right|5,52|| align=right|3,351||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8238 Courbet||4232 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,790|| align=right|0,170|| align=right|7,93|| align=right|4,660||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8239 Signac||1153 T-2|| align=right|13,2|| align=right|3,147|| align=right|0,119|| align=right|1,26|| align=right|5,582||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8240 Matisse||4172 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,146|| align=right|4,15|| align=right|3,869||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8241 Agrius||1973 SE1|| align=right|11,3|| align=right|5,119|| align=right|0,044|| align=right|4,36|| align=right|11,58||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(8242)||1975 SA1|| align=right|13,2|| align=right|2,992|| align=right|0,054|| align=right|10,43|| align=right|5,176||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(8243)||1975 SF1|| align=right|13,2|| align=right|2,590|| align=right|0,138|| align=right|8,49|| align=right|4,167||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|8244 Mikolaichuk||1975 TO2|| align=right|14,3|| align=right|2,344|| align=right|0,210|| align=right|5,25|| align=right|3,589||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(8245)||1977 RC9|| align=right|14,2|| align=right|2,411|| align=right|0,145|| align=right|1,46|| align=right|3,742||MBA||8. september 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|8246 Kotov||1979 QT8|| align=right|14,2|| align=right|2,271|| align=right|0,162|| align=right|2,58|| align=right|3,422||MBA||20. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8247)||1979 SP14|| align=right|12,3|| align=right|3,224|| align=right|0,102|| align=right|2,71|| align=right|5,789||MBA||20. september 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|8248 Gurzuf||1979 TV2|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,143|| align=right|2,23|| align=right|3,513||MBA||14. oktober 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8249 Gershwin||1980 GG|| align=right|14,7|| align=right|2,381|| align=right|0,181|| align=right|6,10|| align=right|3,673||MBA||13. april 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|8250 Cornell||1980 RP|| align=right|12,4|| align=right|3,122|| align=right|0,212|| align=right|17,07|| align=right|5,517||MBA||2. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov